La Coupe de France de cyclisme sur route est un classement créé en 1992 qui prend en comptes les résultats d'une quinzaine de courses d'un jour françaises tout au long de la saison. Jusqu'en 2015, seuls les cyclistes de nationalité française ou sous contrat avec une équipe française peuvent marquer des points. Depuis 2016, tous les coureurs peuvent marquer des points. Il existe également un classement par équipes et des jeunes (moins de 26 ans).

Attribution des points 

Jusqu'en 1998, seuls les coureurs français peuvent marquer des points. 

En 1999, le classement s'ouvre aux coureurs étrangers évoluant dans une équipe française. Chaque coureur marque des points correspondant à son classement réel dans chaque épreuve. Le classement général s'établit par l'addition des points ainsi obtenus.

Depuis 2016, tous les coureurs peuvent marquer des points aux classements individuels (général et des jeunes), en revanche le classement par équipes concerne toujours uniquement les formations françaises.

Lors de chaque course, on additionne les places des trois premiers coureurs de chaque équipe. L'équipe avec le total le plus faible reçoit 12 points au classement des équipes, la deuxième équipe en reçoit neuf, la troisième équipe en reçoit huit et ainsi de suite jusqu'à la dixième équipe qui marque un point. Seules les équipes françaises marquent des points.

Palmarès

Palmarès par pays

Records 
 Vainqueur du classement individuel :  Samuel Dumoulin (3)
 Vainqueur du classement par équipes :  FDJ et  Crédit agricole (Nommé auparavant Gan et Z) (7)
 Vainqueur d'épreuves de la Coupe de France:  Jaan Kirsipuu (15)
 Vainqueur d'épreuves de la Coupe de France sur une saison :   Samuel Dumoulin (4 en 2016)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe de France des clubs cyclistes
 Coupe de France féminine de cyclisme sur route
 Coupe de Belgique de cyclisme sur route
 Coupe d'Espagne de cyclisme sur route
 Coupe d'Italie de cyclisme sur route

Liens externes 
 Site de la Ligue Nationale de Cyclisme 
 Règlement de la Coupe de France